Chetan Anand (1915-1997) – regista e produttore cinematografico indiano
Chetan Anand (1980–) – giocatore di badminton indiano